Amendola é um sobrenome da onomástica da língua italiana. 

 Claudio Amendola (* 1963), um ator e produtor de cinema italiano
 Daiane Amêndola
 Ferruccio Amendola (1930–2001), um ator italiano
 Francisco Amêndola
 Gina Amendola (* 1917), uma atriz italiana
 Giorgio Amendola (1907–1980), escritor e político italiano
 Giovanni Amendola (1882, Salerno –1926), jornalista e político italiano
 Guiscardo Améndola (1906, Montevidéu –1972), um artista e pintor uruguaio
 Mario Amendola (1910–1992), um roteirista e diretor de cinema italiano
 Orlando Amêndola, um nadador brasileiro
 Paschoal Amêndola
 Salvador Amendola (1906–??), jogador de pólo aquático brasileiro
 Scott Amendola (* 1969), um baterista de jazz e bandleader norte-americano
 Toni Amendola (* 1931), um ator italiano
 Tony Amendola (*?), um ator norte-americano

Veja também 
 Ammendola , Amendolara, amêndoa

Sobrenomes da língua italiana